Pillangóhatás, a káoszelméletben használt kifejezés
 Pillangó-hatás, 2004-es amerikai film (sci-fi/dráma)
 Pillangó-hatás 2., a 2004-es film folytatása (2006)